O Torneio Governador Magalhães Pinto, disputado em Belo Horizonte no ano de 1964, teve como participantes o Atlético-MG, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro.

Fase Eliminatória 
30/01/1964: Corinthians 1 x 0 Cruzeiro
30/01/1964: Botafogo 3 x 2 Atlético-MG

Disputa pelo terceiro lugar 
02/02/1964: Cruzeiro 3 x 1 Atlético-MG

Final 
02/02/1964: Botafogo 2(4) x 2 (2) Corinthians
Local: Estádio Independência, Belo Horizonte, MG
Árbitro: Luís Pereira Filho
Gols: Ney, aos 9’ do 1° tempo; Garrincha, aos 12’ e 25’, e Silva, aos 28’ do 2° tempo.

Botafogo: Manga, Joel, Zé Maria, Nílton Santos e Rildo; Élton e Gérson; Garrincha, Arlindo, Jairzinho e Zagallo (Ayrton). Técnico: Zoulo Rabello.

Corinthians: Mauro, Ari Ercílio, Eduardo e Ari Clemente; Amaro e Cláudio; Marcos (Manoelzinho), Ferreirinha, Ney, Silva e Lima. Técnico: Paulo Amaral.

O título foi decidido nos pênaltis: pelo Botafogo marcaram Arlindo, Gérson, Arlindo e Garrincha e pelo Corinthians marcaram Amaro e Lima.

Botafogo de Futebol e Regatas
Sport Club Corinthians Paulista
Cruzeiro Esporte Clube
Clube Atlético Mineiro